Kaia Kanepi (født 10. juni 1985 i Tallinn, Estiske SSR, Sovjetunionen) er en professionel estisk tennisspiller.

Grand Slam-resultater 

Tegnforklaring:

 – = Ikke deltaget
 1 = Slået ud i 1. runde
 2 = Slået ud i 2. runde
 3 = Slået ud i 3. runde
 4 = Slået ud i 4. runde
 QF = Slået ud i kvartfinalen
 SF = Slået ud i semifinalen
 RU = Tabende finalist
 W = Vinder

Eksterne henvisninger 
 

Tennisspillere fra Estland